HD — аббревиатура:

Высокая чёткость 
 Intel High Definition Audio () — спецификация фирмы Intel, поддерживающая воспроизведение звуковых форматов высокого качества.
 HDTV () — набор стандартов телевизионного вещания высокой чёткости.
 HD-MAC — ранний аналоговый стандарт телевещания, один из родоначальников (предшественников) HDTV.
 HD Blu-Ray () — формат оптического носителя, используемый для записи и хранения цифровых данных высокой чёткости.
 HD Ready () — логотип, которым маркируются устройства, способные принимать и отображать аналоговое телевещание наравне с HDMI.
 Full HD (иначе — HDTV 1080p) — широкоэкранный формат видеоизображения 1920×1080p.
 HDMI () — мультимедийный интерфейс высокой чёткости, позволяющий передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы с защитой от копирования (HDCP).
 AVCHD/HDV/HDCAM — формат записи видео цифровыми видеокамерами.

Высокая плотность 
 HD DVD () — технология записи оптических дисков, разработанная компанией Toshiba, NEC и Sanyo.
 HD VMD () — формат цифровых носителей на оптических дисках, предназначенный для хранения видео высокой чёткости и другого высококачественного медиаконтента.
 HD () — формат высокой плотности записи информации на дискеты методом MFM с 15 или 18 секторами на дорожке.

Другое 
 HD Radio — технология для передачи цифрового сигнала AM- и FM-радиостанциями.
 HD Photo — новый графический формат, предложенный Microsoft.
 сокр. от: HD () — астрономический каталог Генри Дрейпера 1920-х гг.
 сокр. от: Harley-Davidson
 сокр. от: Hansen’s disease — лепра, болезнь Хансена
 сокр. от: Жёсткий диск (, также HDD).